MK 17 steht für:
 MK-17, ehemaliger ISO 3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde Gazi Baba
 MK 17, auch Mk.17, militärische Bezeichnung für das Sturmgewehr FN SCAR

Abkürzung